strijden, zie gevecht
 Vechten (plaats), een buurtschap in de gemeente Bunnik, in de Nederlandse provincie Utrecht